«Adolf Meyer» puede referirse a:

 Adolf Bernard Meyer (1840–1911), antropólogo y ornitólogo alemán 
 Adolf Meyer (1866–1950), psiquiatra suizo;
 Adolf de Meyer (1868–1946), fotógrafo alemán;
 Adolf Meyer (1880–1965), ingeniero suizo;
 Adolf Meyer (1881–1929), arquitecto alemán;
 Adolf Meyer (1890–1980), político alemán.